Die Unibet European Darts Championship 2020 war ein Major-Turnier im Dartsport und wurde vom 29. Oktober bis zum 1. November zum dreizehnten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Austragungsort waren ursprünglich die Westfalenhallen in Dortmund. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde das Turnier jedoch in die König-Pilsener-Arena in Oberhausen verlegt. Während jeder Session waren maximal 250 Zuschauer zugelassen.

Den Sieg sicherte sich am Ende der Schotte Peter Wright, welcher im Finale den Engländer James Wade mit 11:4 legs schlagen konnte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System in Legs gespielt. Dabei stieg die Anzahl der zu gewinnenden Legs pro Runde an. Spielmodus in der 1. Runde war ein best of 11 legs. Bis zum Finale stieg der Modus auf best of 21 legs.
Jedes leg wurde im 501-double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 500.000 ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
Für die European Darts Championship 2020 waren die besten 32 Spieler der European Tour Order of Merit nach dem vierten und letzten Event der European Darts Tour 2020 qualifiziert.

  Joe Cullen
  Gerwyn Price
  José de Sousa
  Devon Petersen
  Michael van Gerwen
  Michael Smith
  Mensur Suljović
  Nathan Aspinall
  James Wade
  Krzysztof Ratajski
  Danny Noppert
  Mervyn King
  Rob Cross
  Jonny Clayton
  Peter Wright
  Jamie Hughes
  Dave Chisnall
  Gabriel Clemens
  Max Hopp
  Martijn Kleermaker
  Ian White
  Dirk van Duijvenbode
  Glen Durrant
  Steve West
  Steve Lennon
  Maik Kuivenhoven
  Daryl Gurney
  Ross Smith
  Darius Labanauskas
  Andy Hamilton
  Jeffrey de Zwaan
  Kim Huybrechts
  William O’Connor

Ergebnisse

Übertragung 
International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen. In Deutschland waren alle Spiele über den Streamingdienst DAZN und im Free-TV auf Sport 1 zu sehen.

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

2020
Dartveranstaltung 2020
Sportveranstaltung in Oberhausen
Dartwettbewerb in Deutschland